

Населені пункти та їхні частини
 Влохув — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Влохув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Влохув — частина міста Суха-Бескидзька в Суському повіті Малопольського воєводства

Примітки